Miejscowości w USA:
 DeKalb – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 De Kalb – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Kemper
 De Kalb – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 De Kalb – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 De Kalb – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bowie

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) – w stanie Alabama
 hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) – w stanie Georgia
 hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) – w stanie Illinois
 hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) – w stanie Indiana
 hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) – w stanie Missouri
 hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) – w stanie Tennessee

Gminy w USA:
 DeKalb (ang. DeKalb Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 De Kalb (ang. De Kalb Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence